Кънектикът Оупън 2014 е 46-ото издание на Кънектикът Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2014. Провежда се в Ню Хейвън, САЩ от 15 до 23 август 2014 г.

Сингъл 
Симона Халеп е миналогодишната шампионка, но тя губи във втори кръг от Магдалена Рибарикова.

Петра Квитова печели титлата, след като във финалния двубой побеждава Рибарикова с 6 – 4, 6 – 2.

Поставени тенисистки 
Първите две поставени почиват в първи кръг.

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Саня Мирза и Джън Дзие са шампионките от Ню Хейвън Оупън 2013, но решават да не участват в турнира заедно. Мирза си партнира с Кара Блек, но губят в четвъртфиналите от Каролин Гарсия и Моника Никулеску. Джън играе с Чжан Хао-цин, но губят в първи кръг от Дария Юрак и Меган Мултон-Леви.

Андрея Клепач и Силвия Солер Еспиноса печелят титлата, отстранявайки Марина Еракович и Аранча Пара Сантонха със 7 – 5, 4 – 6, [10 – 7] във финала.

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Официален сайт
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2014
Ню Хейвън Оупън